Yupno steht für:

 Yupno (Fluss), ein Fluss auf der Huon-Halbinsel in Papua-Neuguinea
 Yupno (Ethnie), eine Ethnie in Papua-Neuguinea